Osoby o tym nazwisku:
 Aleksiej Sułtanow – rosyjski pianista
 Fajzułła Sułtanow – radziecki polityk